Bleuel steht für:

 Bleuel, ein Schlagholz das zum Wäschewaschen verwendet wurde

Bleul ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Bleuel (1846–1924), deutscher Politiker, Abgeordneter des Provinziallandtages Hessen-Nassau
 Nataly Bleuel (* 1967), deutsche Journalistin und Autorin